

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XVIII раз) и Флавий Цецина Деций Агинаций Альбин.
 Умер Кирилл Александрийский. Его сменил Диоскор Александрийский.
 Указ Тоба Дао о преследовании буддизма. Война с Тогоном.
 Умер Ухой, вступил на престол Аньчжоу.
 Поход табгачей на Жужань.

Родились 
 Император Сэйнэй — 22-й император Японии.
 Цзян Янь — китайский поэт и писатель периода Южных династий.

Скончались 
 Кирилл Александрийский — архиепископ Александрийской церкви.
 Бледа — правитель гуннов.
 Лю Ицин — китайский писатель и историк времен династии Лю Сун.
 Ориенций — христианский латинский писатель.
 Цзюйцюй Ухуэй — наследник правителей государства Северная Лян.
 Юйцзюлюй Ути — четвёртый каган жужаней.

См. также